Алексе́й Влади́мирович Кату́льский (16 августа 1977, Ленинград, СССР) — российский футболист, защитник.

Биография 
Футболом начал заниматься в 5 лет. Первый тренер — Савелий Семёнович Сафронов. Воспитанник спортивной школы «Смена». Взрослую карьеру начинал во второй команде «Зенита», играл за неё в третьей и во второй лигах.

С 1999 году привлекался Анатолием Давыдовым к основной команде, однако полностью в основу попал уже при Юрии Морозове. Свой дебютный сезон за «Зенит» Катульский провел на позиции либеро, попав по его окончании в список 33-х лучших футболистов России. Второй сезон в «Зените» он уже провел в центре поля, вновь попав в список 33-х лучших. Тот сезон 2001 года был лучшим в карьере Катульского: «Зенит» выиграл бронзовые медали, а Алексей забил несколько важных и очень красивых мячей, в том числе два победных — «Спартаку» (в той же игре впервые за «Зенит» забил и Александр Кержаков) и «Динамо». В 2003 году вместе с «Зенитом» Катульский выиграл серебряные медали и кубок премьер-лиги. На поле появлялся нечасто. За четыре года выступлений в «Зените» Катульский провел в чемпионате России 89 матчей, забив 5 голов.

С 2005 по 2009 год выступал за екатеринбургский «Урал» в первом дивизионе, был капитаном команды. С этим периодом связано наивысшее кубковое достижение клуба за всю его историю (полуфинал 2007/2008), и лучшее выступление в чемпионате с 1994 года (бронза Первого дивизиона 2006).

В декабре 2009 года подписал контракт с нижегородской «Волгой», также выступающей в первом дивизионе.

В июле 2010 года перешёл в ярославский «Шинник».

6 марта 2012 года подписал контракт с любительским футбольным клубом «Русь» из Санкт-Петербурга.

19 марта 2012 года заявил о завершении карьеры футболиста. Уже 12 апреля стал тренером академии петербургского «Зенита».

Закончил Инженерно-экономическую академию и Институт физкультуры имени Лесгафта (Санкт-Петербург). Женат, дочь Арина.

С 2017 года — тренер ДЮСШ-2 «Звезда».

Статистика выступлений

Достижения 
 «Зенит»
 Финалист Кубка Интертото: 2000
 Бронзовый призёр чемпионата России: 2001
 Финалист Кубка России: 2001/02
 Обладатель Кубка Премьер-лиги: 2003
 Серебряный призёр чемпионата России: 2003
 В списках 33 лучших футболистов чемпионата России (2): № 2 (2001); № 3 (2000)
 «Урал»
 Бронзовый призёр Первенства России среди клубов Первого дивизиона: 2006

Примечания

Ссылки 
 
 Статистика на сайте zenit-history.ru
 Профиль на официальном сайте ФК «Урал» (копия в Архиве Интернета)
 Интервью газете «Спорт — день за днём»

Футболисты России
Игроки ФК «Зенит» Санкт-Петербург
Игроки ФК «Зенит-2»
Игроки ФК «Урал»
Игроки ФК «Волга» Нижний Новгород
Игроки ФК «Шинник»
Выпускники Университета имени Лесгафта
Выпускники ИНЖЭКОНа